Dutch (neerlandés en inglés, pron. ) puede referirse a:
Royal Dutch Shell, empresa de hidrocarburos.
KLM Royal Dutch Airlines, aerolínea.
Dutch Antilles Express, aerolínea.
Dutch Food Valley Classic, carrera ciclista.
Dutch baby pancake, comida.
Dutch book o argumento de la succión financiera.

Arte y cultura
Dutch Top 40 lista musical.
Dirty dutch, estilo musical.
Double Dutch Bus, canción.
Dutch Vander, personaje de Star Wars.

Lugares

Dutch Flat, un área no incorporada en California, Estados Unidos.
Dutch Island un área no incorporada en Georgia, Estados Unidos.
Dutch John, un área no incorporada en Utah, Estados Unidos.
Municipio de Dutch Mills, un municipio en Arkansas, Estados Unidos.
Municipio de Dutch Creek, un municipio en Arkansas, Estados Unidos.
Dutch Harbor, una ciudad en Alaska, Estados Unidos.
Municipio de Dutch Creek, un municipio en Iowa, Estados Unidos.
